Bergqvist är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Bergqvist 8 258 
 Bergkvist 3 631 
 Bergquist 1 568
 Bergkwist 18
 Bergqwist 11
 Bergkuist 6 
Tillsammans blir detta 12 492 personer, vilket ger namnet plats nummer 52 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Bergqvist eller varianter av detta namn

A 
 Anna Bergkvist (född 1977), svensk politiker
 Arthur Bergqvist (1930–1993), fotbollsspelare

B 
 Bengt J:son Bergqvist (1860–1936), svensk skolman
 Bengt Jakobsson Bergqvist (1785–1847), svensk teolog
 Birgitta Bergquist (1935–1998), antikforskare
 Bror-Eric Bergqvist (1944–2013), konstnär och bygdemålare
 Börje Bergqvist (född 1928), svensk skådespelare

C 
 Carl Bergqvist (1711–1781), kopparstickare
 Carl Otto Bergkvist (1918–1981), svensk sångtextförfattare, journalist
 Cecilia Bergqvist (född 1973), svensk skådespelare och sångare

D
 Douglas Bergqvist (född 1993), fotbollsspelare

E 
 Elaine Bergqvist (född 1981), svensk författare
 Elin Bergkvist (född 1994), svensk fotbollsspelare
 Eric Bergquist (1855–1906), svensk fotograf, predikant, sångare
 Eric Bergquist (konstnär, 1910-1978)
 Erik Bergkvist (ingenjör) (1915–1985), ingenjör
 Erik Bergkvist (politiker) (född 1965), politiker
 Erik Bergqvist, flera personer
 Erik Bergqvist (vattenpolospelare) (1891–1954), svensk vattenpolospelare
 Erik Bergqvist (friidrottare) (född 1934), svensk långdistanslöpare
 Erik Bergqvist (författare) (född 1970), svensk poet och litteraturkritiker

F 
 Fredrik Bergquist (född 1973), svensk ishockeyspelare

G 
 Gila Bergqvist (född 1967), svensk filmproducent, programledare
 Gisela Bergquist (1946–2005), svensk filmarbetare
 Gunnar Bergquist (1903–1995), konstnär
 Gustaf Bergqvist (1875–1955), glasblåsare
 Gunwer Bergkvist (född 1932), svensk skådespelare
 Göran Bergqvist (född 1960), svensk friidrottare (diskus)
 Gösta Bergkvist (1931–1995), svensk skådespelare och produktionsledare
 Gösta "Sågmyra" Bergkvist (född 1920), svensk friidrottare

H 
 Harry Bergqvist (född 1933), svensk backhoppare
 Hasse Bergkvist, svensk simmare
 Holger Bergqvist (1927–1981), svensk ekonom och politiker

J 
 Jacob Bergqvist (1887–1959), svensk jurist, revyförfattare, sångtextförfattare – se Svasse Bergqvist
 Jan Bergquist (1942–1993), svensk regissör, skådespelare, dramatiker
 Jan Bergqvist (1939–2006), svensk politiker
 Janne Bergquist (1930–1994), svensk författare och journalist
 Jenny Bergqvist Hansson (1877–1966), svensk förläggare
 Johan Bergqvist (född 1980), svensk singer/songwriter
 John Bergqvist (1874–1953), svensk fotograf, regissör, producent
 Jonas Bergqvist (född 1962), svensk ishockeyspelare

K 
 Kajsa Bergqvist (född 1976), svensk friidrottare (höjdhopp)
 Karin Bergquist (född 1971), svensk skådespelare
 Karin Bergqvist (född 1959), svensk författare, biolog och journalist
 Karl Bergquist (1894–1972), målare
 Kenneth Bergqvist (född 1980), svensk ishockeyspelare
 Kjell Bergqvist (född 1953), svensk skådespelare
 Knut Bergqvist (1873–1953), svensk konstglasblåsare

L 
 Lars Bergquist (1930–2022), svensk författare och diplomat
 Lena Bergqvist (född 1945), svensk sångerska, skådespelare, musikalartist
 Lennart Bergquist (1915–2003), svensk arkitekt
 Linda Bergkvist (född 1977), svensk digitalkonstnär

M 
 Magda Bergquist (1889–1976), svensk författare
 Magnus Bergquist (född 1956), svensk skådespelare, regissör, dramatiker
 Maia Hansson Bergqvist (född 1987), skådespelare
 Maj-Britt Bergqvist (aktiv på 1930-talet), kanotist
 Margareta Bergqvist (född 1947) svensk friidrottare (höjdhopp)
 Margit Bergquist (1903–1987), konstnär
 Maria Bergkvist (född 1977), svensk fotbollsspelare
 Mats Bergquist (född 1938), svensk diplomat
 Mattias Bergqvist (född 1980), trumslagare

N 
 Nils Johan Bergqvist (1869–1937), svensk dövstumpedagog

O 
 Olof Bergqvist (1862–1940), biskop i Luleå, riksdagsman, psalmförfattare
 Olof Bergqvist (justitieråd) (1936–1991)
 Oskar Henrik Bergqvist  (1812–1895), musikdirektör

P 
 Patricia R. Bergquist (1933–2009), nyzeeländsk zoolog
 Per-Ragnar Bergkvist (född 1976), svensk ishockeymålvakt
 Peter Bergqvist (född 1974), svensk fotbollsmålvakt
 Rikard Bergqvist (född 1956), skådespelare, regissör och manusförfattare
 Robin Bergqvist  (född 1989), speedwayförare

R 
 Rikard Bergqvist (född 1956), skådespelare
 Robin Bergqvist (född 1989), speedwayförare
 Roger Bergkvist (född 1945), psykoterapeut och poet

S 
 Sandra Bergqvist (född 1980), finländsk politiker, svensk folkpartist
 Stefan Bergkvist (född 1954), ishockeytränare, tidigare spelare i Røgle
 Stefan Bergqvist (född 1975), ishockeyback med professionell karriär
 Sten Bergquist (född 1942), friidrottare (hinderlöpning)
 Svasse Bergqvist (1887–1959), jurist, sångtext- och revyförfattare
 Sven Bergqvist (1914–1996) "Svenne Berka", bandymålvakt, fotbollsmålvakt, ishockeyback
 Sven O. Bergkvist (1927–1998), författare

T 
 Tanja Bergkvist (född 1974), svensk matematiker, bloggare och debattör i genusfrågor
 Teddy Bergqvist (född 1999), fotbollsspelare
 Thomas Bergqvist (född 1950), militär
 Thomas Bergqvist, musiker, medlem av Kent
 Thorwald Bergquist (1899–1972), svensk jurist och politiker
 Tord Bergkvist (1933–2015), journalist och chefredaktör

U 
 Ulla Bergkwist (1920–2012), svensk psykiater
 Ulrika Bergquist (född 1969), svensk journalist och programledare

Y 
 Yngve Bergkvist (född 1948), grundare av ishotellet i Jukkasjärvi

Å 
 Åke Bergqvist (1900–1975), svensk seglare

Källor 

Svenska efternamn